Виктор Борисович Эльцин (1900, Могилёв — 1 марта 1938, Воркута) — советский политический деятель, экономист, участник левой оппозиции. Один из «красных профессоров», участник Гражданской войны, ближайший сотрудник Л. Д. Троцкого, главный редактор собрания сочинений Л. Троцкого.

Биография 
Сын революционера Б. М. Эльцина, одного из руководителей левой оппозиции. Член РСДРП(б) с августа 1917 года.

В 1917 году был партийным и профсоюзным организатором на Мотовилихинском заводе в Пермской губернии. В Перми принимал участие в подготовке и проведении Октябрьского переворота.

Участник Гражданской войны. 

В 1918 году служил в частях особого назначения на Восточном фронте.

С сентября 1918 года — на советской работе, председатель исполкома Вятского губернского совета.
 
С 1919 по 1920 год — начальник Политического отдела и военный комиссар 27-й, затем 26-й стрелковой дивизии 5-й армии.

После ликвидации колчаковщины был на хозяйственной работе. 

С 1921 года — председатель правления Криворожского железнодорожного района, позже — ответственный секретарь окружного комитета РКП(б).

С 1921 по 1924 год — учился в Коммунистической академии и Институте красной профессуры, после окончания в 1924 году преподавал на курсах усовершенствования при Свердловском рабочем факультете.

С 1926 по 1927 год — преподаватель Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана.

Тогда же, был редактором издания собрания сочинений Л. Д. Троцкого в Государственном издательстве РСФСР. Затем стал личным секретарём Л. Д. Троцкого, тогда председателя Главного концессионного комитета СССР.

С 1923 года — участник левой оппозиции в РКП(б); один из руководящих её работников в Москве вплоть до высылки.
 
В 1927 году — арестован, осуждён к ссылке в Архангельск.  

С января 1928 года — в ссылках, политизоляторах, лагерях. 

С конца 1929 года — заключён в изолятор. 

До начала 1937 года — отбывал наказание в Ухтинско-Печорском исправительно-трудовом лагере (Коми АССР). В ссылке занимался нелегальной деятельностью.

20 ноября 1937 года — арестован повторно. 

1 марта 1938 года — расстрелян в Ухтпечлаге в Воркуте.

Примечания

Источники 
 Эльцин Виктор Борисович // Политические лидеры Вятского края. Биографический справочник / Киров, 2009. — 730 с. — С. 22.
 Политические лидеры Вятского края. Век XX. Биографический справочник. CD. ГАСПИ КО, Киров, 2006.

Ссылки 
 Борис Михайлович Эльцин. 

Члены РСДРП
Большевики
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Троцкисты России
Заключённые ГУЛАГа
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Института красной профессуры
Преподаватели МГТУ